Guillermo Durán e Andrés Molteni erano i detentori del titolo ma Durán ha deciso di non partecipare, mentre Molteni ha preso parte al concomitante torneo di Båstad.

In finale Robin Haase e Matwé Middelkoop hanno battuto Roman Jebavý e Jiří Veselý con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Dominic Inglot /  Franko Škugor (semifinale)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (campioni)

<li> Antonio Šančić /  Andrei Vasilevski (primo turno)
<li> Jonathan Eysseric /  Hugo Nys (primo turno)

Alternate
  Nicolás Jarry /  Roberto Quiroz (primo turno)

Wild card 

  Marin Draganja /  Tomislav Draganja (primo turno)

<li> Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2018